Korešnica sastavni je dio Žrnovnice u blizini grada Splita.

Zemljopisni položaj 
Korešnici pripada Libovac, ali kao i zapadno naselje Kučine pripada prostoru Grada Solina, i od Korešnice ih odvaja potok. Istočno je prava Žrnovnica, južno je veliki rasadnik maslina Botanički Vrh, gdje su nekad bili prvi nasadi kivija u Hrvatskoj,  a danas su tu u plastenicima sadnice jabuke, šipka, kivija, smokve, buhača, ružmarina, metvice i baobaba. Na istoku je i brdo Drobnjuš gdje je bila vojarna.

Povijest 
Naseljavaju ga stanovnici nekadašnje gornje Žrnovnice, uglavnom predjela Privora. Stanovništvo se nekad uglavnom bavilo s poljoprivredom zahvaljujući navodnjavanju iz rijeke Žrnovnice i plodnom predjelu Blato. Kao zanimljivost, svojevremeno su postojali planovi za izgradnju bolnice u Korešnici.

13. travnja 2018. ministar državne imovine Goran Marić posjetio je Split i u prisutnosti gradonačelnika Andre Krstulovića Opare najavio pet projekata. Među njima je izgradnja POS-ovih stanova na lokaciji Brdinama, sa sjeverne strane ceste iznad dijela Korešnice zvan Pilot naselje. Na zemljištu u vlasništvu Hrvatskih šuma podigle bi se zgrade, dijelom namijenjene braniteljskoj populaciji, a veći dio za klasični POS. Područje nije uređena šuma, nego zapuštena šikara. Na mjestu buduće gradnje bio je izbio veliki požar razmjera elementarne nepogode, nepunu godinu dana prije, 18. srpnja 2017. godine. Usporedno je i građevinska zona u Kučinama pomaknuta prema padinama Mosora, slične promjene su bile i na području Srinjina, a sve upravno pripada Gradu Splitu. Općina Podstrana, naprotiv, strogo je ograničila visine izgradnje na brdu Perunu, iznad koje se ne smije graditi. Gradnja na Brdinama nije naišla na odobravanje mještana i pozivaju se na primjer Podstrane, usput ističući da su Žrnovnica i Split od starina dva posebna naselja.

Oko 16. veljače 2020. gradonačelnik Andro Krstulović Opara predstavio je Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja za novo POS-ovo naselje koje se planira izgraditi iznad Korešnice na predjelu Brdine , na zemljištu koje je Vlada RH darovala Gradu Splitu na svojoj prethodnoj sjednici u Splitu. Cilj natječaja je odabir rješenja koje će biti podloga Urbanističkog plana uređenja Korešnica 2. Programom natječaja predviđeno je uz ostalo više od 15 posto uređenih zelenih površina, s izgradnjom naselja kvalitetnog za sve aspekte življenja, uz potpuno respektiranje prirodnog ambijenta i krajobrazne vrijednosti padina Mosora.

Na sjednici Vlade RH održanoj 4. svibnja 2018. godine u Splitu, Gradu je dodijeljeno zemljište za stambeno zbrinjavanje obitelji stradalnika Domovinskog rata, zaštićenih najmoprimaca, članova znanstvene zajednice te socijalnih kategorija. Natječaj za izgradnju stambenog naselja odnosno nove gradske četvrti raspisao je Grad Split. Financijeri gradnje su Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku, Središnji državni ured za stanovanje, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split. Okončanje natječajne procedure bilo je produženo zbog epidemije koronavirusa. Na natječaj je glede složenosti natječajne zadaće stigao vrlo velik broj radova, trideset. Nagrađeno je pet radova. 

Polovicom svibnja 2020. potpisan je ugovor za aglomeraciju Split, Kaštela, Trogir i Solin vrijednosti 2,4 milijarde kuna, od čega je značajan dio ulaganja namijenjen komunalno-infrastrukturnom opremanju područja Žrnovnice i Korešnice. 

2. srpnja 2020. u gradskoj upravi na tiskovnoj konferenciji predstavljeno je prvonagrađeno idejno-urbanističko rješenje zone Korešnice. Osmislili su ga arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Marko Gusić i Irma Šmuc. Rješenje predstavlja o potpuno komunalno, prometno, i infrastrukturno uređenju tog dijela grada Splita. Zbog veličine naselja, koje će biti maksimalno kapacitirano, t.j. imalo bi 1140 stanova za oko 5000 stanovnika, na površini od 100.000 kvadrata dok je 10.000 namijenjeno za prateće sadržaje, autori prvonagrađenog rada nastaojali su s tri tipologije stanovanja gdje bi svatko prepoznao neki ambijent koji je njemu najprimjereniji za ugodno življenje, a nastojanja u definiranju projekta su i u održivosti stambenog dijela i okoliša. Parcela na kojoj će biti naselje položena je na padinama Mosora, sa spektakularnim pogledima prema moru i prema gradu. Cijeli prostor novog naselja na padinama Mosora obuhvaća 15,3 hektara. Od pratećih sadržaja tu je planirana gradnja vrtića, crkve i opskrbnog centra i dr. Zahtjevna zadaća bit će rješavanje infrastrukturne neopremljenosti Korešnice. 
 Zemljište je Gradu Splitu darovala Vlada Republike Hrvatske.

3. srpnja 2020. otvorena je nova hidrostanica u Korešnici, čime je riješen dugogodišnji problem ostajanja bez voda usred ljeta.

Promet 
Jedini prilaz Korešnici s Poljičke ceste je preko povijesnog mosta Rakite koji vodi preko rječice Žrnovnice, koji je zaštićeno dobro. U noći 21. na 22. veljače 2020. godine zbog prelaska šlepera iznad dopuštene mase urušio se središnji dio kamene ograde sa sjeverne strane mosta na šetnicu. 8. lipnja krenuli su radovi na obnovi.

Galerija

Izvori 

Split